Klemmer ist der Name folgender Personen:

 Franz Klemmer (1879–1964), deutscher Maler
 Grover Klemmer (1921–2015), US-amerikanischer Sprinter und Schiedsrichter im American Football
 Heinz Klemmer (1921–1988), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD) und Wohnungsbauunternehmer
 John Klemmer (* 1946), US-amerikanischer Jazz- und Fusionsaxophonist
 Konrad Klemmer (* 1930), deutscher Herpetologe
 Paul Klemmer (1935–2005), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Siegrun Klemmer (* 1939), deutsche Politikerin (SPD)
 Markus Klemmer (* 1974), deutscher Komponist und Textdichter

Siehe auch:

 Zwicker